Novelé (hiszp. wym. ), Novetlè (walenc. wym. ) – gmina w Hiszpanii, w prowincji Walencja, we wspólnocie autonomicznej Walencja, o powierzchni 1,47 km². W 2011 roku liczyła 874 mieszkańców.

Przypisy 

Gminy w Walencji (wspólnota autonomiczna)
Walencja (prowincja)